Grieks voetbalelftal (mannen)
 Grieks voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Grieks voetbalelftal onder 20 (mannen)
 Grieks voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Grieks voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Grieks voetbalelftal onder 17 (mannen)
 Grieks voetbalelftal onder 16 (mannen)
 Grieks voetbalelftal (vrouwen)
 Grieks voetbalelftal onder 20 (vrouwen)
 Grieks voetbalelftal onder 17 (vrouwen)